la nielle des blés, plante herbacée annuelle de la famille des Caryophyllaceae ;
 La nielle, maladie du blé provoquée par l'anguillule du blé niellé (nématode) ;
 le nielle ou niello, technique d'orfèvrerie utilisée en niellage ;
 La Nielle,  rivière du sud de la France qui coule dans le département de l'Aude, en région Occitanie, affluent droit de l'Orbieu.

Voir aussi